Коровье Село — название населённых пунктов:

Россия 
 Коровье Село — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Коровье Село — деревня в Палкинском районе Псковской области.